Эйплин () — фамилия.

Известные носители 
  (род. 1991) — сингапурский футболист, игрок Чемпионата Сингапура в составе клуба «Гейланг Интернэшнл».
 Эйплин (Аплин), Габриэль (род. 1992) — британская певица.
  (1841—1910) — американский предприниматель и политик, член Палаты представителей США от Мичигана (1901—1903).